Байшу-Алентежу:

 Байшу-Алентежу — историческая провинция Португалии, центр — город Бежа.
 Байшу-Алентежу — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии. Входит в состав Алентежу.